Charles Henri Dallemagne (1959), Belgisch roeier, roeicoach en sportbestuurder
Georges Dallemagne (1958), Belgisch politicus
Jules Dallemagne (1840–1922), Belgisch volksvertegenwoordiger
Marcel Dallemagne (1898–19??), Franse golfprofessional

Belgische achternaam
Franse achternaam